Polská rallye 2017 (oficiálně ORLEN 74. Rajd Polski) byl 8. podnik Mistrovství světa v rallye 2017 (WRC), který konal v Polsku 30. června až 2. července 2017. Absolutním vítězem se stala posádka Thierry Neuville a Nicolas Gilsoul, ve WRC 2 zvítězil Nor Ole Christian Veiby a ve WRC 3 Španěl Nil Solans.

Soupiska účastníků

Výsledky

Celkové výsledky

Rychlostní zkoušky

Power Stage

Stav mistrovství světa

Bodování jednotlivých jezdců

Bodování továrních týmů

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2017
2017